Сангстер, Сэнгстер () — английская фамилия. Известные носители:
  (1927—2011) — британский киносценарист и режиссёр, лауреат премии «Сатурн» за карьеру сценариста.
  (1928—1995) — австралийский джазовый композитор и музыкант, лауреат премии Австралазийской правовой ассоциации исполнителей за самую исполняемую джазовую композицию (1988).
 Сангстер, Дональд (1911—1967) — политик, 2-й премьер-министр Ямайки (1967).
  — канадский геолог, обладатель Медали Логана Геологической ассоциации Канады (1998).
  (1940—1985) — британский теннисист, финалист Открытого чемпионата США в парах и Открытого чемпионата Австралии в смешанных парах (1964).
 Сангстер, Николас Ромеро — эквадорский спортивный функционер, президент гуаякильского клуба «Барселона» (1975).
  (1936—2004) — британский конезаводчик.
 Сангстер, Сьюзан — канадская пловчиха, серебряная медалистка Игр Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×110 ярдов вольным стилем (1958).
 Сангстер, Уильям Эдвин (1900—1960) — американский религиозный деятель, президент Методистской конференции (1950).
 Сангстер, Уэйн — канадский кёрлингист, полуфиналист Клубного чемпионата Канады (2012)
 Сангстер, Фредерик — американский электротехник, лауреат Премии Давида Сарнова IEEE за изобретение линии задержки на переключаемых конденсанторах (1974).
 Сангстер, Хоуи — австралийский автогонщик, бронзовый медалист Чемпионата Австралии (1970, 1971).
  (1822—1893) — канадский поэт, член Королевского общества Канады (с 1892).
 Броди-Сангстер, Томас (род. 1990) — британский актёр.